Black Dog puede referirse a:

Black Dog, película de 1998.
Black Dog, canción de la banda Led Zeppelin.
The Black Dog, grupo inglés de IDM.